Луркон (Lurco) е име на:

 Марк Алфидий Луркон, народен трибун 61 пр.н.е.; дядо на римската императрица Ливия Друзила
 Авъл Петроний Луркон (15-58), суфектконсул 58 г.